Неверовка — название населённых пунктов в России:

 Неверовка — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Неверовка — село в Таврическом районе Омской области.